Орешек — многозначное слово:

Значения 
 Орешек — небольшой орех.
Орешек — в ботанике: сухой односеменной плод.
Орешек — одно из названий крапивника (Troglodytes troglodytes).
 Орешек — крепость в Ленинградской области
 Название города Шлиссельбург до 1711 года.
 Орешек  — село в общине Шиштевец округа Кукес в Албании.

См. также 
 Чернильные орешки — одна из разновидностей листовых галлов.
 Три орешка для Золушки — фильм-сказка производства ЧССР и ГДР.
 Крепкий орешек (многозначное словосочетание).
 Орешек знания — символ и мультипликационная заставка советского киножурнала Хочу всё знать!.